Pfarrkirche Lichtenegg bezeichnet:

 Pfarrkirche Lichtenegg (Niederösterreich)
 Pfarrkirche Wels-Lichtenegg